Europamästerskapet i basket 2003 kan syfta på:

Europamästerskapet i basket för herrar 2003
Europamästerskapet i basket för damer 2003